Сове́тов — русская фамилия.

Известные носители 
 Советов, Александр Васильевич (1826—1901) — русский учёный-агроном и почвовед.
 Советов, Борис Яковлевич (род. 1937) — советский и российский учёный-педагог, специалист в области информационных систем, академик РАО (2004).
 Советов, Куаныш Ерланулы (род. 1995) — казахстанский футболист.
 Советов, Николай Иванович (1925—?) — строитель, Герой социалистического труда.
 Арихиепископ Савва (Советов) (1898—1951) — епископ Польской православной церкви за границей в юрисдикции Константинопольского патриархата, епископ Гродненский.
 Советов, Сергей Александрович (1872—1942) — русский учёный-географ, профессор.